Christopher Stevens (diplomatico)
 Chris Stevens (Un medico tra gli orsi)